Фиалка:

Растения 
 Фиалка () — род цветковых растений семейства Фиалковые.
 Виды этого рода — Фиалка болотная, Фиалка собачья, Фиалка трёхцветная и другие (см. :Категория:Фиалковые).

 Ночная фиалка — народное название  из семейства Орхидные.
 Узамбарская фиалка или сенполия () — род цветковых растений семейства Геснериевые.

Водоёмы 
 Фиалка — искусственное озеро в Кусарах.

Персоналии 
 Фиалка, Карел () — британский певец и композитор.
 Фиалка, Ладислав (1931—1991) — чешский и чехословацкий актёр-мим, хореограф, режиссёр.
 Фиалка, Ревекка Моисеевна (1888—1975) — эсерка, участница революционного движения.

Прочее 
 ФИАЛКА — российский проект одной из разновидностей гибридного дирижабля;
 «Фиалка» — советская шифровальная машина;
 «Фиалка» — советская опытная 122-мм авиадесантируемая самоходная гаубица.
 «Фиалка», «Фиалка-2» — советские магнитолы;
 «Фиалки» — кафе в Буэнос-Айресе, Аргентина.